Литви́новская во́лость — историческая административно-территориальная единица Старобельского уезда Харьковской губернии с центром в слободе Литвиновка.

По состоянию на 1885 год состояла из 2 поселений, 4 сельских общин. Население — 9506 человек (4785 мужского пола и 4721 — женского), 1151 дворовое хозяйство.

Поселение волости по состоянию на 1885 год:
 Литвиновка — бывшая государственная слобода при реке Сухой Обиток в 30 верстах от уездного города, 4850 человек, 405 дворовых хозяйств, православная церковь, школа, 2 почтовые станции, лавка, ежегодная ярмарка.
 Брусовка — бывшая государственная слобода при реке Сухой Обиток, 2422 человека, 369 дворовых хозяйств, православная церковь.
 Караяшник — бывшая государственная слобода, 864 человек, 170 дворовых хозяйств, православная церковь.
 Шуликовка — бывший государственный хутор при реке Сухой Обиток, 1370 человек, 207 дворовых хозяйств, православная церковь.

Крупнейшие поселения волости по состоянию на 1914 год:
 слобода Литвиновка — 5182 жителя;
 слобода Брусовка — 3686 жителей;
 слобода Шуликовка — 1894 жителя;
 слобода Караяшник — 1302 жителя.

Старшиной волости был Никифор Васильевич Гниденко, волостным писарем — Дмитрий Епифанович Исаков, председателем волостного суда — Прокоп Петрович Лысак.

Литература 
 Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По данным обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями Министерства Внутренних Дѣл, по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета. Выпускъ III. Губерніи Малороссійскія и Юго-Западныя. СанктПетербургъ. 1885. — V + 349 с.
 Памятная Книжка Харьковской губерніи. Издана Харьковскимъ Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ. Харьковъ. Въ Университетской типографіи. 1862. ІV + 234 с.
 Харьковская губернія. Списокъ населенныхъ мѣстъ по свѣдѣніямъ 1864 года, томъ XLVI. Изданъ Центральнымъ статистическимъ комитетомъ Министерства Внутренних Дѣлъ. СанктПетербургъ. 1869 — XCVI + 209 с.

Примечания 

Волости Харьковской губернии
Волости Старобельского уезда
История Беловодского района